

Ход соревнований 
Фаворитом соревнований был Майкл Джонсон, который в 1990 и 1991 годах занимал верхнюю строчку в списке лучших на этой дистанции. До 1992 года он выиграл подряд 30 соревнований, однако в июне 1992 года потерпел поражение от Фрэнки Фредерикса. На отборочных соревнованиях в олимпийскую сборную США он показал прекрасный результат (19,79 с), однако после этого в ресторане испанского города Саламанка получил пищевое отравление, затем перенёс вирусную инфекцию и не смог восстановиться до Олимпийских игр. В результате в полуфинале он был только шестым, и основная борьба развернулась между Фредериксом и американцем Майком Маршем, который на отборочных соревнованиях был вторым после Джонсона с результатом 19,86 с.

В полуфинале Марш пробежал дистанцию за 19,73 с, установив новый олимпийский рекорд и став единственным на этой Олимпиаде, кто выбежал дистанцию из 20 секунд. В финале он сразу же захватил лидерство и финишировал, опередив Фредерикса более чем на метр, однако из-за встречного ветра результат оказался вполне рядовым — 20,01 с.

Рекорды
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

В полуфинале Майкл Марш установил олимпийский рекорд — 19,73 с.

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Четвертьфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

 Полуфиналы Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Финал 
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

Ветер: –1,0 м/c

 Предолимпийские соревнования Отборочный турнир в олимпийскую сборную США, Нью-Орлеан, 28.06.1992Ветер: +1,0 м/c

 Лучшие спортсмены предолимпийского цикла 1988198919901991'''

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М